Alexandre Rodrigues da Silva (Pato Branco, 2 september 1989) – alias Pato – is een Braziliaanse voetballer die doorgaans als aanvaller speelt. Hij tekende in februari 2021 een contract voor een seizoen bij Orlando City. Pato debuteerde in 2008 in het Braziliaans voetbalelftal.

In zijn vaderland Brazilië werd hij Pato genoemd, wat eend betekent. Hij dankt deze bijnaam aan zijn geboortestad Pato Branco.

Clubvoetbal 
Pato speelde in de jeugd bij Internacional. Hij debuteerde op zijn zestiende in het eerste elftal. Pato speelde vanaf het seizoen 2007/08 voor AC Milan. Pato was echter nog niet speelgerechtigd in de Serie A omdat hij zeventien was op dat moment. Hij was speelgerechtigd vanaf januari 2008 en op zondag 13 januari 2008 maakte Pato zijn debuut voor AC Milan, in een wedstrijd tegen Napoli (5-2 winst). Hij maakte een treffer in zijn eerste wedstrijd. Op 3 januari 2013 keerde Pato terug naar zijn geboorteland, waar hij een contract tekende bij Corinthians, dat hem overnam van AC Milan voor €15 miljoen. In zijn debuutmatch bij Corinthians tegen Oeste scoorde hij na zijn eerste balcontact na een pass van Paulinho. In januari 2016 werd bekend dat Chelsea Pato voor de rest van het seizoen 2015/16 huurde van Corinthians. Daarmee werd Pato de vijftiende Braziliaan in dienst van Chelsea.

Hij tekende in januari 2017 een contract tot medio 2020 bij Tianjin Quanjian, dat hem overnam van Villarreal CF. In maart 2019 liet hij zijn contract ontbinden. Hij vervolgde zijn loopbaan bij São Paulo FC. Daar werd zijn contract in augustus 2020 ontbonden. Op 13 februari 2021 tekende de aanvaller een contract voor een seizoen bij het Amerikaanse Orlando City.

Statistieken

Interlands 
Brazilië -20
Pato kwam uit voor het Braziliaans voetbalelftal -20, waarmee hij in 2007 Zuid-Amerikaans kampioen werd. Ook deed hij mee aan de Olympische Spelen in de zomer van 2008.
In 21 jeugdinterlands maakte hij 8 doelpunten.

Brazilië
In zijn eerste wedstrijd voor Brazilië tegen Zweden (1-0 winst) mocht Pato in de 72ste minuut invallen. Hij maakte de enige goal van de wedstrijd. Daarmee kwam hij in een rijtje met Neymar, Pelé, Rivaldo, Ronaldinho en Zico, die ook scoorden tijdens hun debuut in de nationale ploeg.

Erelijst 
 Braziliaans landskampioen -20: 2006 (SC Internacional)
 Wereldkampioenschap voetbal voor clubs: 2006 (SC Internacional)
 Recopa Sudamericana: 2007 (SC Internacional)
 Serie A: 2011 (AC Milan)
 Zuid-Amerikaans Kampioenschap -20: 2008 (Brazilië -20)

Individueel
 Golden Boy; Talent van het jaar 2009

Externe links 
 Profiel op FootballDatabase.com
 Profiel op acmilan.com

Braziliaans voetballer
Braziliaans olympisch deelnemer